Арменский — фамилия и топоним.

 Арменский, Евгений Викторинович (1923—2014) — заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии СССР
 Арменский район — административно-территориальная единица в составе Костромской губернии (Россия), существовавшая в 1928—1929 годах.